

Anno 
 825 o 825 a.C.

Codici 
 825 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Granville (Ohio) (Stati Uniti d'America)

Matematica 
 825 – numero